Wednesday Island ist der Name folgender Inseln:

 Wednesday Island (Antarktika), in der Gruppe der Wauwermans-Inseln, Wilhelm-Archipel, Antarktika
 Wednesday Island (Torres-Straße), Queensland, Australien
 Wednesday Island, anderer Name von Tol, Chuuk, Mikronesien